

1 октября 

 Нещадименко, Марк Петрович (73) — украинский медик.
 Пийп, Антс (58) — эстонский государственный деятель. Умер в советском лагере.
 Ревера, Антоний — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Погиб в Дахау

2 октября 
 Атлас, Иехезкель — командир еврейского партизанского отряда. действовавшего в Польше и Белоруссии. Погиб в бою.
 Жижич, Томаш (33) — югославский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии (посмертно). Погиб в бою.
 Киньонес, Эриберто — испанский революционер, агент Коминтерна, казнён франкистами.
 Кратохвиль, Мария Антонина (61) — блаженная Римско-Католической Церкви. Умерла от тифа в нацистском лагере.
 Паникаха, Михаил Аверьянович — заместитель командира отделения 1-й роты 883-го стрелкового полка 193-й стрелковой дивизии 62-й армии, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Пилипенко, Иван Маркович (30) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Виктор Петрович — Герой Советского Союза.
 Спрыгин, Иван Иванович (69) — ботаник, исследователь природы Среднего Поволжья, Пензенской области, Средней Азии и Казахстана, один из основоположников природоохранного дела в России. Доктор биологических наук, профессор.
 Червинка, Винценц (65) — чешский журналист, публицист и переводчик.
 Яаксон, Александр (50) — эстонский генерал, министр образования Эстонии (1936—1939). Расстрелян в советском лагере.

3 октября 
 Абрамова, Клавдия Ильинична — работник прокуратуры, участница подпольного движения в Ставрополе в годы Великой отечественной войны. Расстреляна вместе с двумя дочерьми немецкими оккупантами.
 Борканюк, Алексей Алексеевич (41) — деятель коммунистического и антифашистского движения в Закарпатье, Герой Советского Союза (посмертно). Казнён в венгерской тюрьме.
 Горюнов, Пётр Михайлович (43) — советский государственный и партийный деятель, председатель Исполнительного комитета Пермского — Молотовского областного Совета (1940—1942).
 Лангерман, Вилибальд фон (52) — барон (фрайхерр), немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал танковых войск, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями. Командир 4-й танковой дивизии, позднее 24-го механизированного корпуса. Погиб на Восточном фронте

4 октября  
 Плосский, Эдмунд Александрович (82) польский юрист, революционер-социалист, один из руководителей I Пролетариата
 Соколов, Николай Александрович — советский военачальник, генерал-майор, командир 11-й стрелковой дивизии. 268-й стрелковой дивизии, 375-й стрелковой дивизии. Умер в госпитале от ран, полученных на фронте.

5 октября 
 Аверьянов, Николай Филиппович — участник Великой Отечественной войны, стрелок 7-й роты 406-го стрелкового полка 124-й стрелковой дивизии 21-й армии Донского фронта, красноармеец. В бою закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Красножёнова, Мария Васильевна (71) — российский и советский фольклорист, этнограф, педагог, музейный работник.
 Мач, Франц фон (81) — австрийский художник и скульптор
 Милютин, Николай Александрович (52) — российский революционер, советский государственный деятель, Нарком финансов РСФСР (1924—1929), архитектор и теоретик градостроительства.

6 октября 
 Блохин, Алексей Александрович (45) — советский геолог-нефтяник, первооткрыватель башкирской нефти и основатель города Ишимбая. Умер от болезни сердца.
 Бреде, Герберт Фридрихович (54) — эстонский и советский генерал. Расстрелян органами НКВД.
 Хомякова, Валерия Ивановна — советская лётчица, участница Великой Отечественной войны, заместитель командира эскадрильи 586-го женского истребительного авиационного полка ПВО, Старший лейтенант. Первая пилот-женщина в истории СССР, которая сбила вражеский самолёт. Погибла при выполнении боевого задания.

7 октября  
 Деливрон, Сергей Рудольфович (80) — российский морской офицер, капитан 1 ранга
 Исаченко, Александр Лаврентьевич (23) — участник подпольной борьбы на территории Белоруссии, секретарь Гомельского подпольного горкома комсомола. Герой Советского Союза (посмертно). Погиб при выполнении боевого задания.

8 октября 
 Дмитриева, Евдокия Андреевна (19) — участница Сталинградской битвы.
 Сантамария, Хосе Паскуаль — испанский и советский летчик-истребитель, лейтенант. Участник Великой Отечественной войны, погиб в бою.
 Чаплыгин, Сергей Алексеевич (73) — русский физик, один из основоположников гидро- и аэродинамики, академик АН СССР (1929). Умер от кровоизлияния в мозг.

9 октября  
 Симун ав Скарди — фарерский поэт, политик и учитель; автор гимна Фарерских островов.

10 октября 
 Игнатов, Геннадий Петрович (17) — Герой Советского Союза.
 Игнатов, Евгений Петрович (27) — Герой Советского Союза.
 Кулль, Раймонд (60) — эстонский дирижёр и композитор.
 Новицкий, Николай Михайлович (23) — участник Великой Отечественной войны, командир отделения боепитания 82-го гвардейского стрелкового полка (32-я гвардейская стрелковая дивизия, 18-я армия, Закавказский фронт), гвардии старший сержант. Герой Советского Союза (посмертно) Закрыл своим телом амбразуру пулемёта.
 Печерских, Александр Михайлович — командир стрелкового отделения. Повторил подвиг Александра Матросова.

11 октября 
 Николаев, Леонид Владимирович (64) — русский советский пианист, композитор и педагог, Народный артист РСФСР. Умер от брюшного тифа в эвакуации в Ташкенте.
 Рязанов, Пётр Борисович (43) — русский советский композитор, музыковед и музыкальный педагог. Умер в эвакуации в Тбилиси.

12 октября 
 Гото, Аритомо (54) — вице-адмирал Японского императорского флота во время Второй мировой войны. Погиб в бою с американскими эсминцами и крейсерами у мыса Эсперанс.
 Сарауса, Мануэль — испанский и советский лётчик-истребитель, лейтенант. Трагически погиб во время тренировочного полёта.
 Ситко, Роман (62) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Погиб в Освенциме.

13 октября

14 октября 
 Герасимов, Иван Фёдорович — юный герой-пионер, сын полка, участник обороны Сталинграда в годы Великой Отечественной войны. 
 Росланец, Францишек (52) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик, профессор кафедры теологии Варшавского Университета, библеист. Погиб в Дахау

15 октября 
 Зиг, Джон (39) — журналист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла». Покончил с собой в застенках гестапо
 Мегонь, Владислав (50) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, капеллан, погиб в Дахау
 Мордвинов, Владимир Фёдорович — участник Великой Отечественной войны, пионер-герой.

16 октября 
 Терещенко, Вера Михайловна (18) — партизанка, разведчица Дмитриевского партизанского отряда 1-й Курской партизанской бригады. Казнена немецкими оккупантами.
 Токарев, Фёдор Леонидович — юный герой-партизан разведчик и связной.

17 октября 
 Сильвейра Синтра, Себастьян Леме да (60) — бразильский кардинал.

18 октября 

 Мамедов, Кафур Насырович (22) — матрос, боец 3-й роты отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота, Герой Советского Союза (посмертно). Погиб в бою.
 Нестеров, Михаил Васильевич (80) — русский и советский живописец.
 Новосельцев, Иван Хрисанфович (36) — советский актёр кино.

19 октября  
 Васильев, Василий Петрович (45) — советский военачальник, генерал-лейтенант, командующий 1-й Краснознамённой армией (1941—1942). Умер от болезни.
 Коссман, Пауль Николаус (73) — немецкий публицист и редактор еврейского происхождения и правых взглядов. Погиб в нацистском концентрационном лагере.

20 октября 
 Галецкий, Пётр Антонович (23) — партизан-подрывник. Участвовал в партизанском движении в Белоруссии. Состоял в партизанском отряде «Победа». Герой Советского Союза (посмертно). Взорвал себя вместе с немецким эшелоном.
 Мэй Робсон (84) — американская актриса и драматург

21 октября 
 Йохим, Джон (68) — американский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Курцман-Лёйхтер, Рита (42) — австрийская пианистка и музыкальный педагог. Умерла в Буэнос-Айресе.

23 октября 
 Тотмин, Николай Яковлевич — советский военный лётчик, Герой Советского Союза. Совершил первый в истории авиации лобовой таран (июль 1941) и остался при этом жив. Погиб в бою.

24 октября 

 Амилахвари, Дмитрий (35) — князь, офицер французской армии, подполковник Иностранного легиона, герой французского Сопротивления. Погиб в бою.
 Галкин, Кузьма Иванович (17) — партизан Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно). Расстрелян румынскими оккупантами
 Грассе, Герберт (32) — немецкий коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла». Покончил жизнь самоубийством после ареста гестапо.
 Чистович, Фёдор Яковлевич (72) — врач-патологоанатом, профессор, ректор Первого Ленинградского медицинского института. Умер после эвакуации из блокадного Ленинграда.
 Штумме, Георг (56) — германский военачальник периода Второй мировой войны, генерал танковых войск, командующий 40-м танковым корпусом, танковой армией «Африка», умер от сердечного приступа во время битвы за Эль-Аламейн.

25 октября 
 Игумнов, Сергей Николаевич (78) — русский и украинский санитарный врач, историк земской медицины, поэт.
 Путилов, Матвей Мефодиевич — участник Сталинградской битвы.
 Сазонов, Юрий —  юный герой-пионер, партизан Великой Отечественной войны.
 Суворов, Степан Васильевич — Герой Советского Союза.
 Токарев, Николай — юный герой-пионер, партизан Великой Отечественной войны.

26 октября 
 Дробицкий, Георгий Семёнович (35) — советский военачальник, подполковник .
 Низам Карип (37) — башкирский писатель и драматург. 
 Сигов, Дмитрий Иванович (28) — Герой Советского Союза.

27 октября 
 Фёдоров, Пётр Алексеевич — инженер-механик флота, генерал-майор Корпуса инженер-механиков флота, участник Русско-японской и Первой мировой войн, Георгиевский кавалер, иконописец. Умер в Париже.

28 октября 
 Глушко-Мова, Юрий Косьмич (60) — украинский общественный и политический деятель Дальнего Востока, один из организаторов украинского освободительного движения в Зелёном Клину. Умер от голода в оккупированном немцам Киеве.
 Огурцов, Сергей Яковлевич — советский военачальник, участник Советско-финской и Великой Отечественной войн, генерал-майор, командир 10-й танковой дивизии и участник партизанского движения. Погиб в бою.
 Феллендорф, Вильгельм (39) — коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла». Замучен в нацистской тюрьме

29 октября 
 Калараш, Дмитрий Леонтьевич (30) — штурман 236-й истребительной авиационной дивизии (5-я воздушная армия, Закавказский фронт), Герой Советского Союза (посмертно), подполковник. Погиб в бою.
 Король, Фёдор Петрович (47) — советский военачальник, генерал-майор, участник Великой Отечественной войны, командир 331-й стрелковой дивизии, затем командир 25-го танкового корпуса, 40-й А. Погиб в бою.
 Лейкин, Якуб — польский адвокат еврейского происхождения, заместитель командира еврейской полиции в Варшавском гетто и исполняющий обязанности командира с мая по июль 1942 года. Казнён членами еврейской боевой организации
 Эфрусси, Полина Осиповна (66) советский психолог и педагог, доктор философских наук, профессор ленинградского Института по изучению мозга и психической деятельности.

30 октября 
 Бакместер, Уолтер (70) — британский игрок в поло, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 и 1908.
 Липецкий, Алексей Владимирович (55) липецкий поэт, прозаик и художник.
 Мысаковский, Станислав (46) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик. Погиб в Дахау
Панин, Иван Николаевич(86) — русский эмигрант в США, известен своим увлечением исследования математических совпадений в тексте Библии.
 Пельше, Рудольф (61) — первый профессиональный латвийский художник-керамист. Умер в советской ссылке.

31 октября